Zhonshan (kinesiska: 中山, pinyin Zhōngshān) är ett kinesiskt namn använt av och till minne om Sun Yat-sen, vars insatser ledde till den kinesiska revolutionen och bildandet av Republiken Kina 1911. Det kan avse:

Personen
 Sun Zhongshan (1866–1925), utanför Kina  känd som Sun Yat-sen, kinesisk revolutionär och politiker
 Zhongshan zhuang – kinesiskt namn för "Mao-kostym," förespråkad Sun Uat-sen

Geografi

Antarktis
 Zhongshan (forskningsstation) – kinesisk forskningsstation

Kina
 Zhongshan, Zhongshan Shi – stad på prefekturnivå i Guangdong-provinsen
 Zhongshan, Dalian, Zhongshan Qu – stadsdistrikt i Dalian, Liaoning-provinsen
 Zhongshan, Hezhou, Zhongshan Xian – härad i Giuangxo-regionen
 Zhongshan, LiupanshuiZhongshan Qu  –  stadsdistrikt i Liupanshui, Guizho-provinsen
 
 Zhongshan Donglu (häradshuvudort i Kina, Shaanxi, lat 34,38, long 107,15) – stadsdelsdistrikt (!)
 Zhongshan (köping i Kina, Chongqing)
 Zhongshan (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,53, long 118,79)
 Zhongshan (socken i Kina, Guangxi)
 Zhongshan (socken i Kina, Shandong)
 Zhongshan (socken i Kina, Zhejiang)
 Zhongshan Xiang (socken i Kina, lat 24,13, long 98,57)
 Zhongshan Xiang (socken i Kina, lat 24,98, long 104,62)
 Zhongshan (sockenhuvudort i Kina, Shanghai Shi, lat 31,04, long 121,24), Zhongshan Jiedao  – stadsdelsdistrikt (!) i Shanghai

 Zhongshan He – vattendrag i Jiangsu-provinsen
 Zhongshan Shuiku – vattenreservoar  i Jiangsu-provinsen
 Zhongshan Jinianta – monument i Jiangsu-provinsen
 Zhongshanparken – park i centrala Peking

Se även
 Zhongshan Qu – flera stadsdistrikt
 Zhongshan Xiang – flera socknar